Futbolnyj klub Helios Charkov (ukrajinsky: Футбольний клуб «Геліос» Харків) je ukrajinský fotbalový klub sídlící ve městě Charkov.

Klub své domácí zápasy odehrává na stadionu Helios-Arena s kapacitou 2 057 diváků.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky klubu  

Ukrajinské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 2002
Helios Charkov